Карл Коллер (офтальмолог) (1857—1944) — австрійський офтальмолог;
 Карл Коллер (генерал) (1898—1951) — німецький генерал;
 Карл Коллер (футболіст) (1929—2009) — австрійський футболист;

Німецькі прізвища